Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1964 te Tokio.

Mannen 
De 13 deelnemende landen waren verdeeld over 4 groepen:
 Groep A: Italië, Japan en Roemenië.
 Groep B: Australië, Duitsland en USSR. Duitsland werd vertegenwoordigd door Oost-Duitsland.
 Groep C: Brazilië, Joegoslavië, Nederland en Verenigde Staten.
 Groep D: België, Hongarije en Verenigde Arabische Republiek.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar de halve finale groepen A/B en C/D. De nummers 1 en 2 van de halve finale groepen speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
Er was een toernooi voorzien waaraan 16 landen zouden deelnemen, maar uiteindelijk schreven er maar 13 landen in.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Groep D 

Eindstand Groep D

Halve finale ronde

Groep A/B 

Eindstand Groep A/B

Groep C/D 

Eindstand Groep C/D

Finale ronde

Groep plaats 5/8 

Eindstand Groep plaats 5/8

Groep plaats 1/4 

Eindstand Groep plaats 1/4

Eindrangschikking

Externe link 
  Link naar officieel rapport Olympische Zomerspelen 1964

Waterpolo
1964